Virgen del rosal o Virgen de la rosaleda (en alemán, Die Madonna im Rosenhag; en italiano, Madonna del roseto) puede referirse a:

 Virgen del rosal, tabla de Stefan Lochner, 1450.
 Virgen del rosal, tabla de Martin Schongauer, 1473.
 Virgen del rosal, tabla de Sandro Botticelli, 1469-70.